Lilás — cor
Lilás (álbum)
Lilás (canção)
Lilás — nome comum de flores do género Syringa

Desambiguações de cores